Los términos Agua Caliente, Aguascalientes o Aguas Calientes pueden referirse a:

Agua 
 Sinónimo de aguas termales.
 agua caliente sanitaria, agua potable que ha sido calentada;
 agua caliente solar, agua potable que ha sido calentada por el sol mediante un intercambiador solar;

Lugares 
Agua Caliente (El Salvador), uno de los municipios del departamento de Chalatenango, en El Salvador; 
 Agua Caliente de Cartago, distrito de la provincia de Cartago, Costa Rica;
 Agua Caliente Springs, California, Estados Unidos;
 Casino de Agua Caliente, Tijuana, México;
 Aguascalientes, estado de México;
 Aguascalientes (municipio), división administrativa del estado de Aguascalientes, México;
 Aguascalientes (Aguascalientes), ciudad de México, capital del estado de Aguascalientes;
 Aguas Calientes (Argentina), localidad de la Argentina;
 Aguas Calientes (Perú), localidad del Perú;
 Volcán Aguas Calientes, volcán de Antofagasta (Chile);
 Río Aguas Calientes, Departamento de Santa Cruz, Bolivia;
Salar Aguas Calientes I, salar en Antofagasta (Chile);
Salar Aguas Calientes II, salar en Antofagasta (Chile); 
Salar Aguas Calientes III, salar en Antofagasta (Chile); 
Salar Aguas Calientes IV, salar en Antofagasta (Chile);